Кресса () - муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара
 Кресса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез